Neuglück (Neues Glück) steht für 
 Bornstedt-Neuglück Ortsteil bei Eisleben
 Haus Neuglück, Bauwerk in Brennerscheid

Zeche Neuglück steht für mehrere Bergwerke in Deutschland:

 Zeche Neuglück (Hattingen) in Hattingen-Niederwengern / Essen-Burgaltendorf
 Zeche Neuglück (Essen) in Essen-Überruhr-Hinsel
 Zeche Neuglück (Sprockhövel) in Sprockhövel-Hiddinghausen-Renneberg
 Zeche Neuglück in Breuerssiepen in Essen-Kupferdreh
 Zeche Neuglück & Stettin in Witten-Muttental 
 Grube Neuglück bei Nietleben

Neues Glück steht für Filmtitel
Alte Liebe – Neues Glück, österreichischer Fernsehfilm von Peter Weck (1996)
Neue Liebe, neues Glück, US-amerikanisches Filmdrama (2006) von Sanaa Hamri

Siehe auch:
Neu Leipziger Glück